Bedekkingsgraad (meteorologie), een maat voor het gedeelte van de hemel dat met wolken bedekt is.
 Bedekkingsgraad (vegetatiekunde), de mate waarin een plantensoort of vegetatielaag de bodem bedekt bij verticale projectie.

Zie ook
 Bedekking (astronomie), een tijdelijke verduistering van een hemellichaam.